Перший Нікейський собор
 Другий Нікейський собор